Гай Манлій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Манліїв:
 Гай Манлій Вульсон — військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 379 року до н. е.
 Гай Манлій — змовник у заколоті Луція Сергія Катіліни у 63 році до н. е.
 Гай Манлій Валент — консул 96 року.

Див. також 
 Манлії

Манлії